Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1982 war die zehnte Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand im Village Square Leisure Centre in Calgary in Kanada statt.
Weltmeister wurde der Waliser Terry Parsons durch einen 11:8-Sieg im Finale gegen den Kanadier Jim Bear.

Modus 
Die 36 teilnehmenden Spieler wurden in vier Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Vorrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Play-Off

Finalrunde

Einzelnachweise 

1982
Snookerveranstaltung 1982
Sportveranstaltung in Calgary
Billardturnier in Kanada